En Pologne, Zielonka peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Zielonka, village

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zielonka, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zielonka, village du powiat de Bydgoszcz
 Zielonka, village du powiat de Sępólno
 Zielonka, village de la gmina de Tuchola
 Zielonka, village de la gmina de Cekcyn

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zielonka, village du powiat de Poznań
 Zielonka, village du powiat de Konin 

dans  la voïvodie de Łódź
 Zielonka, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Zielonka, village du powiat de Kraśnik
 Zielonka, village du powiat de Ryki 

dans la voïvodie de Mazovie
 Zielonka, village du powiat de Przysucha
 Zielonka, ville du powiat de Wołomin 

dans  la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Zielonka, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zielonka, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zielonka, village du powiat de Działdowo
 Zielonka, village du powiat de Gołdap
 Zielonka, village du powiat de Szczytno

Divers 
 le parc naturel de la forêt de Zielonka, dans le powiat de Poznań.